Титулярная церковь Санта-Анджела-Меричи () — титулярная церковь была создана Папой Франциском 22 февраля 2014 году, апостольским письмом Purpuratis Patribus. Титул принадлежит церкви Санта-Анджела-Меричи, расположенной в квартале Рима Номентано, на виа Бартолемо Марлиано.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Санта-Анджела-Меричи 
 Фернандо Себастьян Агилар — (22 февраля 2014 — 24 января 2019, до смерти);
 Сигитас Тамкявичюс — (5 октября 2019 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Санта-Анджела-Меричи на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Санта-Анджела-Меричи на сайте Catholic Hierarchy;
 Апостольское письмо Purpuratis Patribus.

Анджела Меричи Святая